István Kozma (1939-1970) – węgierski zapaśnik, dwukrotny złoty medalista olimpijski
 István Kozma (ur. 1964) – węgierski piłkarz, reprezentant kraju